Elaión kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Eleón (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías, 
 Elaiónas, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar